John Newcombe e Tony Roche erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Dick Crealy e Allan Stone hanno battuto in finale 10–8, 6–4, 6–3 Terry Addison e Ray Keldie.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 William Bowrey /  Ray Ruffels (semifinali)
 Peter Curtis /  Graham Stilwell (quarti di finale)
 Juan Gisbert /  Manuel Orantes (semifinali)
 Dick Crealy /  Allan Stone (Campioni)

 Terry Addison /  Ray Keldie (finale) 
 John Fraser /  Neale Fraser (quarti di finale) 
 Mike Belkin /  Geoff Pollard (secondo turno) 
 William Coghlan /  Colin Stubs (primo turno)

Tabellone

Final

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1968